Anza bezeichnet:

 Anza (Kalifornien), Ort im kalifornischen Riverside County in den Vereinigten Staaten
 Anza (Imperial County, Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 (2061) Anza, einen Asteroiden
 Anza (Bach), einen Nebenfluss des Toce im Piemont in Italien
 Anza (Kolumbien), eine Gemeinde in Kolumbien
 Anza-Borrego, eine Wüste in den USA
 Anza-Borrego Desert State Park, Staatspark in den USA

Sonstiges:
 Bezeichnung der pakistanischen Lizenzfertigung der russischen Luftabwehrrakete Strela-2
 Anza Ditch, Fließgewässer im Imperial County, Kalifornien
 Anza Lagoon, See im San Mateo County, Kalifornien
 Anza Expedition Historical Marker, Park im San Mateo County, Kalifornien
 Anza Narrows Park, Park im Riverside County, Kalifornien
 Anza-Borrego Desert State Park, Park im San Diego County, Kalifornien

Personen:
 Juan Bautista de Anza (1736–1788), spanischer Entdecker
 Santo Anzà (* 1980), italienischer Radrennfahrer

im NRHP gelistete Objekte:
 Anza Borrego-Palo Verde Site, S-2, in Borrego Springs, Kalifornien, ID-Nr. 85003431
 Anza Borrego-Sin Nombre, S-4, in Borrego Springs, Kalifornien, ID-Nr. 85003432
 Anza Borrego-Spit Mountain Site, S-3, in Borrego Springs, Kalifornien, ID-Nr. 85003433
 Anza House, in San Juan Bautista, Kalifornien, ID-Nr. 70000140

Siehe auch:
 ANSA
 D’Anza